Garça kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Garça (ort), São Paulo, 
 Garça (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar